Il singolare  dell'ASB Classic 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

La campionessa uscente è Gréta Arn che ha perso al primo turno contro Julia Görges.

In finale Zheng Jie ha sconfitto Flavia Pennetta grazie al ritiro di quest'ultima sul punteggio di 2-6, 6-3, 2-0.

Teste di serie 

 Sabine Lisicki (quarti di finale, ritirata) 
 Peng Shuai (secondo turno) 
 Svetlana Kuznecova (semifinali)
 Flavia Pennetta (finale)

  Julia Görges (secondo turno)
  Roberta Vinci (secondo turno)
  Yanina Wickmayer (secondo turno)
  Monica Niculescu (secondo turno)

Qualificate 

  Jamie Hampton (primo turno)
  Aravane Rezaï (primo turno)

  Alison Riske (primo turno)
  Karolína Plíšková (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone Principale 

ASB Classic 2012